Janko Kos je ime več znanih Slovencev:

 Janko Kos (1891—1934), častnik (= preporodovec, pravnik)?
 Janko Kos (*1931), literarni zgodovinar, teoretik in komparativist, univerzitetni profesor, akademik
 Janko Kos (*1959), biokemik, biotehnolog, prof. FFA, evropski akademik
 Janko Kos (*1961), politik, župan Laškega

Glej tudi 

 Janez Kos
 Ivan Kos